Посо́льство Украи́ны в Ме́ксике () — главная дипломатическая миссия Украины в Мексиканских Соединённых Штатах, расположена в столице страны Мехико.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Мехико: Драмарецька Оксана Валеріївна (з 2020 года).

Посольство 
Основная задача посольства Украины в Мехико — представлять интересы Украины, способствовать развитию политических, экономических, культурных, научных и других связей, а также защищать права и интересы граждан и юридических лиц Украины, которые находятся на территории Мексики.

Посольство способствует развитию межгосударственных отношений между Украиной и Мексикой на всех уровнях, с целью обеспечения гармоничного развития взаимных отношений, а также сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посольство исполняет также консульские функции.

История дипломатических отношений 
Мексика признала Украину, провозгласившую 24 августа 1991 года независимость, 25 декабря того же года. 14 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Украиной и Мексикой. В марте 1999 года начало свою работу посольство Украины в Мехико; официальное открытие посольства произошло в следующем году.

Послы Украины в Мексике 
 Юрий Николаевич Щербак (1997—1998)
 Александр Сергеевич Тараненко (2004—2006)
 Руслан Николаевич Спирин (2006—2007)
 Алексей Васильевич Бранашко (2006—2012)
 Руслан Николаевич Спирин (2012-2020)
Драмарецька Оксана Валеріївна (з 2020)

См. также 
 Список дипломатических миссий Украины
 Посольство Мексики в Киеве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Украины в Мексике. 

Дипломатические представительства Украины
Мехико